Trasmutazione, processo di trasformazione di un elemento chimico (o un suo isotopo) in un altro
Trasmutazione LENR, presunte trasmutazioni di elementi chimici (o isotopi) che avverrebbero per mezzo di reazioni nucleari a bassa energia

Trasmutazione, tema ricorrente nella letteratura e nella mitologia
Trasmutazioni alchemiche, obiettivo di trasmutazione di un metallo vile in oro attraverso pratiche alchemiche

Trasmutazione delle specie, mutazione di una specie vivente in un'altra